Max und Moritz bezeichnet:

 Max und Moritz, Bildergeschichte von Wilhelm Busch
 Max und Moritz (1956), deutscher Kinderfilm von Norbert Schultze
 Max und Moritz (Mohaupt), Tanzburleske von Richard Mohaupt und Alfredo Bortoluzzi
 Max und Moritz (Gewürzstreuer), Gewürzstreuerset von Wilhelm Wagenfeld
 Max-und-Moritz-Preis, deutscher Comicpreis
 Max und Moritz Reloaded, deutsche Filmkomödie (2005)
 Max & Moritz (Efteling), Stahlachterbahnen in Efteling (Kaatsheuvel, Noord-Brabant, Niederlande)  
 zwei experimentelle Flüssigkeitsraketen vom Typ Aggregat 2